Ball kan som auktorsförkortning betyda:

 Carleton Roy Ball
 George E. Ball
 John Ball
 Peter William Ball
 Valentine Ball

Robotskapade auktorsförkortningar